Кани́стра (от  лат. canister <  «корзинка, плетёная из тростника» от  и лат. Canna — «тростник») — любая ёмкость из стали, пластмассы и других материалов, имеющая ручки для переноски человеком и герметически закрывающуюся узкую горловину, предназначенная для хранения и транспортировки жидкостей.

Складная канистра — возникшая благодаря развитию производства пластмасс, обычно полиэтиленовая монолитная ёмкость, имеющая жёсткую часть с узкой горловиной и ручками, плавно переходящую в гибкий, как правило многогранный или похожий на меха гармошки сосуд. Предназначается для воды, топлива и других жидкостей.

Наиболее знаменитая конструкция 

Наиболее распространённый тип канистры — ёмкость для топлива на 20 литров, сделанная из штампованной стали, имеющая 3 ручки для переноски, закрывающуюся рычажным замком горловину, по форме вписанная в параллелепипед и имеющая другие новаторские на момент разработки особенности конструкции. Канистра была изобретена немцами (оригинальное название ) в процессе секретного проекта по заказу Гитлера, около 1937 года.
К 1939 году в ожидании начала войны немцы имели на складах тысячи канистр.

Особенности конструкции, сделавшие эту конструкцию уникальной и знаменитой (почти все они хорошо видны на фотографии):
 Вся в целом вписана в параллелепипед. Можно плотно укладывать штабелями и закреплять со значительными усилиями без риска повредить друг друга выступающими частями.
 Шов, соединяющий штампованные половины канистры, «утоплен» относительно описанного параллелепипеда, не выступает и не может повредить другие канистры.
 Три рукоятки обеспечивают удобство обращения. Одну канистру можно нести вдвоём или по две штуки в каждой руке. Передача канистр по цепочке также облегчается.
 Воздушный карман. Полная канистра плавает, не тонет (хотя это больше относится к содержимому, плотность большинства углеводородов меньше плотности воды). Воздушный карман используется для компенсации изменения объёма жидкостей при изменении температуры. Сифонная трубка, кроме прочего, позволяет выровнять давление в кармане с забортным, при открытии канистры, что предотвращает разлив жидкости.
 Крестообразная штамповка на боковых стенках, увеличивающая жёсткость, слабо выпуклые упругие боковые стенки.
 Конструкция крышки, в отличие от резьбовой, имеет намного более высокую оперативность открывания и закрывания. Открытая крышка может фиксироваться.
 Конструкция крышки такова, что при незначительных повреждениях резиновой прокладки утечка жидкости не происходит, а сама резиновая прокладка не выпадает.
 Наличие сифонной трубки, ускоряющей процесс опорожнения канистры при полном её переворачивании.

У стальной канистры этого типа слабым местом является дно, которое ржавеет сразу с двух сторон — внутренней (от присутствия воды в бензине) и наружной (краска царапается в основном на днище).

Сегодняшний день 
Сегодня канистры используются для хранения топлива и воды. Конструкция современных канистр обычно повторяет оригинальную немецкую стальную конструкцию, однако особенности конкретных жидкостей и материалов и стремление удешевить производство позволяют (в отличие от топлива и стали) применять более простые решения из полимеров.

См. также 
 Воронка
 Топливный пистолет

Примечания

Литература 
 

Ёмкости
Экипировка автомобиля